Долина () — село, входит в Малёванский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. Почтовый индекс — 35131. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623885002.

Местный совет 
35131, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Малёваное, ул. Шевченко, 36.

Ссылки 
 Долина на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Млиновского района